RZZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Halifax County, Roanoke Rapids (Carolina del Nord), Stati Uniti d'America